«Маэстрале» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в середине 1930-х годов.
 «Маэстрале» — серия итальянских фрегатов УРО 1980-х годов.
  — фрегат. В составе флота в 1982—2015 годах.